Dominic Inglot e Robert Lindstedt erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Inglot ha fatto coppia con Marin Draganja mentre Lindstedt con Aisam-ul-Haq Qureshi. Le due coppie si sono affrontate nei quarti di finale con la vittoria di Lindstedt e Qureshi, che sono poi stati sconfitti in semifinale da Andre Begemann e Leander Paes.

In finale Guillermo García López e Henri Kontinen hanno sconfitto Begemann e Paes con il punteggio di 4-6, 7-66, [10-8].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Mate Pavić /  Michael Venus (semifinale)

 Robert Lindstedt /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
 Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Leander Paes (finale)

 Skander Mansouri /  Christian Seraphim (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2016
ATP World Tour 2016